Joséphine Houssaye, dite aussi Joséphine Houssay et née Clarisse Joséphine Marie Houssais (1840-1914), est une artiste peintre et lithographe française.

Biographie 
Née à Nantes le , Joséphine Houssaye est la fille de Jeanne Meunier, née à Potsdam, et de François Houssais dit « Houssay », originaire de la région nantaise, marchand de vins. Son père meurt le  à Paris au 74, rue de Sèvres. C'est à cette adresse que la famille Houssay s'est installée, après avoir quitté Nantes. Joséphine Houssaye a un frère aîné, Frédéric Léopold Houssais, né à Paris le , sculpteur et secrétaire adjoint aux musées nationaux, il meurt le  à Paris.

Il existe une incertitude sur le cheminement de sa formation. Selon Émilien Maillard, Joséphine Houssaye apprend tout d’abord le dessin avec son frère avant de devenir l’élève, avant 1861, de Rosa Bonheur à l'École impériale gratuite de dessin pour demoiselles, puis de Jean-Jacques Henner.

Elle expose une première fois au Salon de Paris en 1868 sous le nom de « Joséphine Houssay ». Elle déclare être inscrite à l'École impériale de dessin, et envoie deux peintures, Annibal de Coconnas et Le Sommeil d'Antiope (d'après le tableau du Corrège exposé au musée du Louvre), ainsi qu'un dessin figurant le portrait d'une jeune fille. Sa présence au Salon est ensuite régulière jusqu'en 1914 ; son adresse parisienne est alors mentionnée au 47, quai des Grands-Augustins. 

Elle est présente au pavillon des femmes de l'Exposition universelle de 1878 à Paris. Elle devient membre-sociétaire de la Société des artistes français en 1883. Elle obtient une médaille de troisième classe à ce Salon en 1892 et une médaille d'argent à l'Exposition universelle de 1900 à Paris.

En 1893, les organisateurs de l'Exposition universelle de Chicago accordent un pavillon dédié à la Femme : ce Woman's Building incorpore une centaine de femmes artistes venues du monde entier, parmi lesquelles 30 peintres françaises dont Joséphine Houssaye.

En 1888, elle adhère à l'Union des femmes peintres et sculpteurs, exposant à leur Salon. Elle a aussi exécuté des dessins à la plume, suivant une commande de Louis II de Bavière.

Sa grande toile, La Leçon, fut reproduite dans l'ouvrage Women Painters of the World publié en 1905. 

Elle meurt dans le  de Paris le .

Œuvre

Collections publiques 

 Brésil
 Petrópolis, musée impérial du Brésil : Portrait de donna Teresa Cristina, huile sur toile.

 France
 Bourron-Marlotte, mairie : La Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, d'après Léonard de Vinci, 1872, huile sur toile.
 Menglon, mairie : La Belle Jardinière, d'après Raphaël, 1878, huile sur toile.
 Paris :
 École nationale supérieure des beaux-arts :
 Portrait de Pierre-Éliopole Crouzillat (1835-1910), estampe d'après son dessin ;
 Le Général de Cissey, estampe.
 musée du Louvre : Portrait de Louis de Ronchaud, avant 1888, huile sur toile.
 Pornic, mairie : L'Assomption de la Vierge, d'après Proud'hon, 1868, huile sur toile.
 Valence :
 Musée d'Art et d'Archéologie de Valence :
 Madame Silvestre et ses enfants, Pastel ;
 Versailles :
 musée national des châteaux de Versailles et de Trianon :
 Madame Henri-François d'Aguesseau, huile sur toile ;
 Madame de Sévigné, d'après Paul Nanteuil, huile sur toile ;
 Monseigneur Sibour, archevêque de Paris, d'après Paul Nanteuil, huile sur toile ;
 Philippe Henri, marquis de Ségur, maréchal de France, d'après Élisabeth Vigée-Lebrun, huile sur toile.
 tribunal de commerce : Portrait d'Henri François d'Aguesseau, chancelier de France, d'après Robert Levrac-Tournières, huile sur toile.

 Pays-Bas
 Amsterdam, Rijksmuseum : Nu, 1888, huile sur toile.

Collections particulières 

 Portrait de femme, 1878, huile sur toile, vendu dans l'émission Affaire conclue sur France 2.
 Portrait de , 1887.
 La Leçon, 1894.

Expositions 
En dehors des travaux de commandes, elle produit des paysages, des scènes de genre et surtout des portraits, utilisant l'huile et le pastel, mais aussi le dessin à la plume et l'aquarelle.

 Salon des artistes français : 1903 : Portrait de , huile sur toile.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 « Joséphine Houssaye », dans Dictionnaire de Biographie française, , Guéroult-Lapallière Humann, Paris, 1989, .
 « Joséphine Houssaye », dans Pierre Sanchez (dir.), Dictionnaire de l’Union des femmes peintres et sculpteurs, Dijon, Éditions l’Échelle de Jacob, 2010 .

Liens externes 

 « Joséphine Houssay », sur Elles aussi en Bretagne, par M.-F. Bastit-Lesourd (2019-2020).

Peintre français du XIXe siècle
Peintre français du XXe siècle
Peintre française
Lithographe français du  XIXe siècle
Lithographe français du  XXe siècle
Élève de l'École nationale supérieure des arts décoratifs
Ateliers Femmes et Féminisme
Naissance en décembre 1840
Naissance à Nantes
Naissance dans la Loire-Inférieure
Décès en mars 1914
Décès dans le 6e arrondissement de Paris
Décès à 73 ans